Conrad Zenger  ist der Name folgender Personen:

 Conrad I. Zenger, deutscher Adliger 
 Conrad II. zu Trausnitz Zenger, deutscher Adliger 
 Conrad zu Fürn Zenger, deutscher Adliger 
 Conrad III. zu Trausnitz Zenger († 1378), deutscher Adliger